Dreimühlen ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Dreimühlen Stadtteil von Mechernich, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Dreimühlen (München), Bezirksteil im Münchner Stadtteil Isarvorstadt
 Dreimühlen (Husum), Stadtteil von Husum, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein
in Österreich
 Dreimühlen (Gemeinde Göming), Ortschaft von Göming, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
in Polen
 Dreimühlen, bis 1938 Kallinowen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Kalinowo, Dorf und Landgemeinde im Powiat Ełcki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Dreimühlen, Kreis Leobschütz, Oberschlesien, seit 1945: Sucha Psina, Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln

Dreimühlen ist der Name folgender Burgen:
Ruine Dreimühlen, in der Eifel

Siehe auch:
Dreimühlen-Wasserfall 
Dreimühl 
Dreimühlenbach